Sora puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Sora (Chile), una localidad de la Región de Arica y Parinacota, Chile.
 Sora (Boyacá), un municipio de Boyacá, Colombia.
 Sora (Barcelona), un municipio de la comarca de Osona, en Barcelona, España.
 Sora (Italia), una ciudad de Italia.
 Río Sora (Rusia), un río de Rusia en el óblast de Vólogda.
 Río Sora (Eslovenia), un río de Eslovenia.
 Sora (Anatolia), una ciudad antigua de la Anatolia.

Asimismo, como nombre de pila japonés (tanto femenino como masculino) puede referirse a:

 Sora (Naruto Shippuden), un personaje del anime Naruto Shippūden.
 Sora (No Game No Life), un personaje del anime No Game No Life.
 Sora (.hack), un personaje de .hack//SIGN, que también aparece en el videojuego .hack.
 Sora, el protagonista de la serie de videojuegos Kingdom Hearts (véase Anexo:Personajes de Kingdom Hearts#Héroes).
 Sora Hasegawa, un personaje de la serie de manga y anime Aa! Megami-sama.
 Sora Hashiba, un personaje de la serie de manga y anime Sukisyo.
 Sora Naegino, el protagonista de la serie de manga y anime Kaleido Star.
 Sora Takenouchi, un personaje de la serie de anime Digimon.
 Sora Takeuchi, un personaje de la serie de anime y manga Air Gear.

Además, puede hacer referencia a:

 Sora (álbum), un álbum de la cantante japonesa Ayaka Hirahara.
 Sora (ave), un ave norteamericana de la familia Rallidae.
 Sora (idioma), un idioma de la India.
 Sora (etnia), una tribu de la India.
 Sora (Stargate Atlantis), un personaje de Stargate Atlantis.
 Sora Ltd., un desarrollador de videojuegos.
 Sora Bulq, un personaje del universo Star Wars.
 Palacio de los Sora, un edificio barroco situado en Zaragoza (España).